Poczernin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Poczernin, un village dans la Voïvodie de Mazovie
 Poczernin, un village dans la Voïvodie de Poméranie occidentale